Orso (italienisch orso ‚Bär‘) ist der Name folgender Personen:

 Orso Ipato († 737), Doge von Venedig
 Orso Orseolo (um 988–1049), Bischof von Torcello, Patriarch von Grado 
 Orso I. Particiaco (auch Participazio; † 881), Doge von Venedig
 Orso II. Particiaco (auch Participazio; † nach 932), Doge von Venedig

Orso oder Orsó ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Orso (1938–2012), italienische Film- und Fernsehschauspielerin
 Bernadett Orsó-Ferling (* 1977), ungarische Handballspielerin
 Edda Dell’Orso (* 1935), italienische Sopranistin
 Jean-Charles Orso (* 1958), französischer Rugby-Union-Spieler
 Paul M. Orso (1918–2003), US-amerikanischer Bischof

ORSO steht als Abkürzung für:
 Orchestra and Choral Society, siehe ORSO Chor- und Orchestergesellschaft

Siehe auch:
 Orseolo
 Orsini
 Orson

Abkürzung